

Prénom 

 Maylis, prénom féminin.

Toponyme 

 Maylis, commune française des Landes.

Nature 
 Maylis, tisane concoctée par les moines de l'abbaye Notre-Dame de Maylis avec la plante Lepidium latifolium.

Notes et références